Духновський:
 Духновський Микола Іванович (1908—1999) — український театральний художник і педагог, професор.
 Духновський Миколай (1733—1805) — єпископ Супрасльської єпархії Руської унійної церкви.